Ранчо Нава има више значења:

 Ранчо Нава (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Нава (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику